Ženská dvouhra Australian Open 2008 probíhala ve druhé polovině ledna 2008. Do singlové soutěže australského tenisového grandslamu hraného v Melbourne Parku nastoupilo sto dvacet osm hráček. Dvanáct z nich se probojovalo z tříkolového kvalifikačního tutnaje. Obhájkyní titulu byla americká světová sedmička Serena Williamsová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Srbka Jelena Jankovićová.

Poprvé do australského majoru zasáhla Dánka Caroline Wozniacká, pozdější šampionka z roku 2018, která v Melbourne Parku také ukončila profesionální kariéru v lednu 2020.

Maria Šarapovová první ruskou vítězkou Australian Open 

Vítězkou se stala pátá nasazená 20letá Ruska Maria Šarapovová, jež ve finále za 1.34 hodiny zdolala o půl roku mladší srbskou světovou trojku po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. Stala se první hráčkou od Lindsay Davenportové z roku 2000, která ovládla Australian Open bez ztráty setu. 

Šarapovová tak jako obhájkyně finálové účasti z roku 2007 získala po triumfech ve Wimbledonu 2004 a na US Open 2006 třetí grandslamový titul. Na odměnách si připsala částku 1,37 milionu australských dolarů a na žebříčku WTA zůstala na 5. místě. Australský major rovněž vyhrála jako první Ruska. Srbce oplatila prohru z French Open 2007. Ivanovićová odešla poražena z druhého grandslamového finále. 

Zápas proběhl při vysoké teplotě vzduchu 34°C.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2008